Фіскальні марки Мальти вперше були видані в 1899 році, коли острови були британською колонією. З того року до 1912 року всі випуски фіскальних марок були поштовими марками відповідно надрукованими на місцевому рівні або в Лондоні в De La Rue. Поштові марки також стали чинними для фіскального використання з 1912 р. до 1913 р., тому нові знаки обов'язкових зборів не видавались до 1925–30 років, коли була видана серія ключових марок із зображенням короля Георга V. Вони існують не призначені для використання в якості доходів загального збору, або з додатковими написами, які вказують на конкретне використання; Додатки, договори, регістри або акції та облігації. Єдиними іншими доходами після цієї серії були марки в 1 фунт із зображенням Георга VI та Єлизавети II. Поштові марки залишалися чинними для фіскального використання щонайменше до 1980-х років.

На Мальті також використовувались погашені  з 1920-х років, поки вони не були замінені додрукованими надходженнями в 1970-х. Останні були припинені на початку 1990-х. На Мальті були також спеціальні марки для компенсації робочим (1929–56), паспортних зборів (1933–72), національного страхування (1956–78) та аеропортових зборів (1975–88). Марки акцизного податку використовувались для сплати податку на сигарети з 1930-х років, податку на спиртні напої починаючи з 2000-х років, податку на вино - з 2015 року. Акцизні відбитки використовувались також на квитки на кіно, театр та футбол приблизно з 1950-х р. до 1980-х р.

Загальні збори податків 

Перші марки на Мальті були видані 9 серпня 1899 р. Цей випуск складався з значень ½d, 1d, 4d, 1 / - і 5 / - з остаточного випуску поштових відправлень 1885–86 років, на яких зображена королева Вікторія. Вони були надруковані в урядовій друкарні у Валлетті. У цьому питанні відомий ряд різновидів надрукувань, включаючи подвійні та перевернуті надписи.  17 листопада 1899 р. De La Rue в Лондоні видав чотири значення з одного набору з надрукованого збору (з великими літерами), а в 1902 році з цим надписом було видано вісім подальших значень із сучасних дефінітив, що зображують королеву Вікторію або мальовничі сцени.

Близько 1904 року 3d-поштова марка із зображенням короля Едуарда VII була видана з надписом на місцевий прибуток. З 1904 р. до 1912 р. De La Rue видав деякі надбудови сучасного зображення із зображенням короля Едуарда VII або мальовничі сцени, при цьому надрукування було ідентичним тому, який використовувався у випуску 1899-1902 рр. Приблизно в 1912–13 рр. поштові марки стали чинними для фіскального використання, тому випуск окремих марок зборів став непотрібним. Поштові марки залишалися чинними для фіскального використання до 1926 року, коли було прийнято закон, що обмежує їх використання лише для поштових цілей.

Нова серія доходів із зображенням  портрета короля Георга V була видана між 1925 та 1930 роками. Цей випуск складався з одинадцяти значень, що варіювали від ½d до £ 5, при цьому деякі значення випускалися більш ніж одним кольором. Ці штампи були розроблені як ключові типи.

У 1928 році поштові марки знову стали чинними для фіскального використання , а нижчі значення випуску доходу 1925 року були зняті . Однак значення 1 і 5 фунтів залишаються у використанні, оскільки не було поштових марок цих номіналів. У 1941 році було видано марку в розмірі 1 фунт з тим же дизайном, що і серія 1925–30 рр., але з портретом короля Георга VI. Цей штамп був виданий з різною перфорацією в 1948 році, а в 1954 році був виданий аналогічний штамп з портретом королеви Єлизавети II. Поштові марки залишалися чинними для фіскального використання до 1980-х років.

Погашені та попередньо надруковані марки 
На Мальті використовувались погашені поштові марки з принаймні 1922 р.до 1973 рр. Відомо п’ять номерів, і всі вони мають дизайн, який містить мальтійський хрест разом із короною Тудора під час колоніальної ери, або фреску з короною після здобуття незалежності. Усі тиснення на верміліонному чорнилі.

Погашені марки були замінені попередньо надрукованими марками на чеки, які використовувались між серединою 1970-х та початком 1990-х рр. Вони мають круговий дизайн з надписом STAMP DUTY та зображують мальтійський хрест. Їх можна знайти в декількох номіналах, кольорах та розмірах.

Види

Основні види 
Марки загального збору, випущені з 1925 року і далі, були розроблені як , у нижній частині була табличка, на якій можна було надрукувати додатковий напис, щоб вказати на конкретні потреби. У період з 1925 р. до 1926 р. були видані марки, присвоєні написи для додатків, контрактів, реєстрів та акцій та облігацій. 

Випуск програм складався з одного 3d значення, тоді як випуск Реєстрів мав одну ½d штамп. Випуск контрактів складався з дванадцяти марок від ½d до 5 фунтів, тоді як випуск акцій та облігацій мав вісім значень від 3d до 5 фунтів. 

Нижчі значення цих марок були вилучені в 1928 році, але значення фунта залишалося у використанні до 1950-х років.

Положення про компенсацію робітників та національне страхування 

Постанова про компенсацію робітників (WCO) була страховкою, яка покривала травми та інші нещасні випадки на виробництві, і вона була введена 29 квітня 1929 року. З цього року до 1941 року марки компенсації робітників видавалися марками номіналом 1d щорічно, змінюючи колір, щоб запобігти шахрайству (хоча деякі кольори перевидавались у різні роки). Випуск за 1938–39 роки був локально надрукований за роками чинності. Закон було переглянуто в 1943 р., що призвело до зміни порядку та необхідності 2d марок. У період з 1943 р. до 1946 р. старі запаси поштових марок та більш ранні марки WCO випускалися з попередньою доплатою. Після них вийшов новий випуск між 1944 р. і 1956 р. в тому ж дизайні, що і попередні марки, але позначений 2d і ще раз різними кольорами.

Схема WCO була замінена Законом про національне страхування (NI) від 28 квітня 1956 р. Тому марка про національне страхування була потрібна, а старі запаси випусків WCO були перевипущені із новими значеннями. У період з 1956 р. до 1966 р. вийшов новий набір, подібний до типів WCO, але з новими написами, значеннями та кольорами. Цей випуск включав коронку вище значення, і після досягнення Мальтою незалежності було видано новий дизайн, опускаючи корону. Остання серія була видана між 1966 та 1971 рр. Існують різні попередні доплати на обох наборах. Коли в 1972 році був прийнятий мальтійський фунт, нові цінності, можливо, були видані, але ніколи не зафіксовані. Однак, як відомо, існують три десяткових накладки. Нова десяткова конструкція була введена приблизно в 1976 році. Марки національного страхування були вилучені у 1978 році, після чого внески NI були сплачені безпосередньо Департаменту внутрішніх доходів.

Паспорт 

Перші паспортні марки Мальти були видані в 1933 році, і на них були написані Плата за оплату та паспорт. Дизайн був надрукований глибоко зеленим кольором, із значенням чорного кольору. Передруки та додаткові значення цього випуску тривали до 1967 року.

У 1969 р. був виданий новий дизайн, написаний FEE PAID, і вони були надруковані кольорами від фіолетового до коричневого, із значенням у чорному. Відомо лише чотири значення з цього випуску, хоча, ймовірно, було видано більше значень. Паспортні марки були вилучені після прийняття Мальтійської ліри в 1972 році.

Акциз

Тютюн та алкоголь 
Мальта використовувала акцизні марки для сплати податку на сигарети з принаймні 1930-х років. Ранні випуски складалися з довгих смуг, на яких зображений герб Британії та були написані EXCISE DUTY англійською мовою та DAZJU на мальтійській. Менша конструкція була видана для імпортних сигарет. Довгі смуги з простою конструкцією без будь-яких орнаментів були введені в 1950-х роках, тоді як конструкції із зображенням фрески та мальтійського хреста були видані після незалежності в 1964 році. 

У 1972–73 роках було видано менші зразки із зображенням герба після незалежності та номіналом мальтійської ліри. Ця конструкція залишалася у використанні з 1970-х до 1990-х років, із змінами гербів у 1975 та 1988 роках. Нова серія з подібним дизайном, але з написами, зміненими на SISA на мальтійській мові та EXCISE англійською мовою, була представлена приблизно в 1995 році. Конкретні типи імпортних сигарет випускалися також у період з 1970-х до 1990-х або 2000-х років . Близько 2005 року були введені марки, нанесені на виплату EXCISE DUTY PAID та надруковані на срібній фользі, що містить голограму безпеки, і вони існують у двох конструкціях. У 2017 році були введені подібні марки з написом MT EXCISE. 

Марки акцизного збору для сплати податку на алкоголь використовуються приблизно з 2008 року. Випуски щодо сплати податку на спиртні напої надруковані на срібній фользі, зразками, подібними до тих, що використовуються на сигаретах, і вони існують з написом EXCISE DUTY PAY або MT EXCISE. Акцизний збір на вино був введений у 2015 році, а перший випуск був написаний  EXCISE TAX STAMP та надрукований на золотій фользі. Пізніше того ж року були випущені паперові смужки та круглі етикетки з написом MT EXCISE, і вони досі використовуються з 2017 року.

Податок на розваги 
З 1950-х до 1980-х років квитки на кіно, театр та футбол мали акцизний відбиток, що свідчить про сплату податку на розваги. Приблизно з 1953 року до кінця 1960-х років відбитки були з написом  EXCISE REVENUE і мали коронку в центрі, дизайн спирався на клейкі доходи від акцизів, що використовуються у Великій Британії.

Це було замінено дизайном з надписом INLAND REVENUE та зображенням фрески на короні на початку 1970-х. Після того як Мальта стала республікою в 1974 році, були введені зразки із зображенням нового герба, і вони залишилися в користуванні щонайменше до 1985 року.

Плата за аеропорт 
1 липня 1975 року штамп Lm1 із зображенням хвоста літака та мальтійського хреста був виданий для сплати аеропортової плати - плати за поліпшення аеропорту. Цей штамп замінив серію етикеток з оплати послуг для пасажирів, які використовувались з 1960-х чи раніше. Значення Lm2 з однаковою конструкцією було видано 24 березня 1988 року.

Література

Примітки

Посилання 

 Malta Study Circle 
 Revenue Reverend 
 I.B RedGuy 
 Tax Stamps Collection 

Фінанси Мальти